Big Horn County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Big Horn County, Montana 
 Big Horn County, Wyoming